Ramche peut faire référence à :
 Ramche, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Myagdi ;
 Ramche, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rasuwa ;
 Ramche, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhulpalchok.